Brusturi ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brusturi (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Brusturi (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț

 Brusturi (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Brusturi (Finiș), Dorf im Kreis Bihor
 Brusturi (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

 Brusturi-Drăgănești, Dorf im Kreis Neamț